Емпорій або Емпоріум може означати:

 великий роздрібний магазин
  - в античності місця для торгівлі, які торговці однієї країни резервували на території іншої країни
 , річковий порт старовинного Риму
 Емпорій (раннє середньовіччя) - загальна назва, що застосовується для торгових поселень, що виникли в північно-західній Європі в VI—VII століттях і проіснували до IX століття.
 Емпоріум - старовинна назва італійського міста Емполі
 Емпоріум (Пенсильванія) - місто в США
  - торговий центр в Таїланді

Посилання